Stuffer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Heyer-Stuffer (* 1977), Verwaltungsjuristin und politische Beamtin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Barbara Stuffer (* 1989), italienische Skispringerin
 Hans Stuffer (* 1961), deutscher Skirennläufer
 Verena Stuffer (* 1984), italienische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Stouffer